Kompensata to, ogólnie: wyrównywanie wzajemnych roszczeń, należności, pretensji; odszkodowanie; rekompensata; powetowanie strat, szkód
 kompensata (rachunkowość)
 kompensata (ekonomia)  zobacz: Clearing
 zasada kompensaty (ekonomia)  
 kompensata (prawo)  zobacz: Potrącenie
 zasada kompensaty (prawo)  zobacz: Zasady prawa cywilnego

zobacz też:
 kompensacja
 kompensator